

Серослав — село в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Серослав — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Серослав — село в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства
 Серослав — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства